Ahti se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Teuvo Tapio Ahti
 Teuvo Ahti